

Єрмаково — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Єрмаково — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Єрмаково — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Єрмаково — присілок, Таборинський район, Свердловська область
 Єрмаково — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область